Jacob Wendling, filho de imigrantes suíços nascido em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, foi o fundador em 1887 do "Zum Schlauch", futuro Bar Luiz.

Brasileiros de ascendência suíça
Empresários do estado do Rio de Janeiro
Naturais de Petrópolis